De FA Cup 2021/22 was de 141e editie van de strijd om de Engelse voetbalbeker. Het knock-outtoernooi begon op 5 november 2021 en eindigde op 14 mei 2022 met de finale in het Wembley Stadium in Londen, die Liverpool won door Chelsea te verslaan.

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2021/22